Zonă ori Zona/Zone ori În zonă se poate referi la:

Sens originar 
 Zonă este o porțiune din ceva (abstract), o suprafață, de obicei o enclavă, delimitată, servind unui anumit scop (real)

Biologie 
 Zona zoster, infecție virală, localizată pe piele

Computing 
 Zonă DNS, porțiune a numelui unei rețele de computere 
 Zonarea Fibre Channel, metodă de partiționare a unei rețele 
 Zonele Solaris, caracteristică virtuală a sistemului de operare Solaris

Divertisment

Film 
 Zona moartă, film realizat după romanul omonim a scriitorului american Stephan King
 "Zona", o suprafață ficțională din filmul Călăuza al lui Andrei Tarkovski, din 1979

Legi internaționale 
 Zonă internațională, o porțiune care este un tip de enclavă extrateritorială, guvernată de legi internaționale sau de tratate similare dintre două sau mai multe națiuni

Locuri 
  Diviziunile administrative ale Indiei, cunoscute ca Zone
 Zone (colonie) (Ζώνη), un vechi oraș-stat din Grecia antică
 Zone, Lombardia, comună din provincia Brescia, 
  Zonele Nepalului, diviziunile administrative ale Nepalului

Populație (zone dens locuite) 
 Zonă metropolitană, porțiune dintr-o suprafață dens populată, care concentrează municipalități diferite (definiție generală)
 Zonă metropolitană (SUA), concept demografic, adaptat la

Alte utilizări 
 Zona 51 (în ) — una dintre cele mai secrete baze ale U.S. Army, situată lângă lacul sărat Groom, la limita dintre comitatele Lyncoln și comitatul Nye, statul Nevada, Statele Unite ale Americii

Alte pagini similare 
 Zone
 Zonare
 Lista paginilor care încep cu „Zona”

Referințe

Legături externe 

 

Substantive comune